Ка́рский — многозначное слово.

Фамилия 
Ка́рский — русская, белорусская и польская фамилия (женский вариант — ):

 Карский, Евфимий Фёдорович (1860—1931) — русский филолог-славист, палеограф и этнограф, профессор.
 Карский, Матвей (1622—1717) — правовед, философ, глава Литовской провинции иезуитов.
 Карский, Михаил Андреевич (1900—1937) — советский дипломат.
 Карский, Сергей Осипович (1902—1950) — журналист, переводчик и художник, муж И. Г. Карской.
 Карский, Ян (1914—2000) — польский участник движения Сопротивления, Праведник мира.



Другие антропонимы 
 Гагик Карский (Карсский) — армянский князь из династии Багратуни, с 1029 по 1065 год царь Карсского царства. 
 Феодор Карский (Абу Курра; ок. 750 — ок. 830) — епископ, христианский писатель и богослов, писавший на арабском языке.

Топонимика 
 Карский — хутор в Северском районе Краснодарского края.
 Карский — хутор в Новоузенском районе Саратовской области.
 Карский — посёлок в Троицком районе Челябинской области.

См. также 
 Карская